Bodart est un nom de famille wallon d'origine germanique venant de Bodhard (bod = messager et hard = dur).

 Alexandre Bodart Pinto (né en 1982),  entrepreneur, écrivain, philanthrope et personnage public belgo-portugais;
Arnaud Bodart (né en 1998), joueur de football belge ;
 (née en 1942) auteur et japonologue australienne et allemande;
 Charles Bodart-Timal (1897-1971), chanteur français ;
 Denis Bodart (né en 1962), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Diane Bodart (née en 1970), historienne de l'art française ;
 Émile Bodart (né en 1942), coureur cycliste belge ;
 (1905-1981), compositeur et chef d'orchestre allemand;
Gaston Bodart (1867–1940), historien militaire et statisticien autrichien;
 Gilbert Bodart (né en 1962), joueur de football belge ;
 
 Jean Bodart (1895–1964), un homme politique belge appartenant à la gauche chrétienne et un militant wallon ;
 Jean Bodart (1942–2011), un footballeur belge ;
Jean Bodart (né en ?), le président du comité d'organisation des Quatre Jours de Dunkerque ;

 Jeff Bodart (1962-2008), chanteur belge ;
 Joseph Bodart (1855-1904), homme politique belge ;
 Marie-Thérèse Bodart (1909-1981), écrivain belge ;
 Olivier Bodart (1971-), écrivain et artiste visuel français ;
Robin Bodart (né en 1997), athlète belge, spécialiste du décathlon ;
 Roger Bodart (1910-1973) est un poète belge francophone.

Patronyme wallon